Mens erger je niet!, een oud bordspel
Mens erger je niet (boek), de vertaling van een boek van de Canadese psychiater Eric Berne
Mens erger je niet (film), een Nederlandse speelfilm uit 1975